IC3 peut signifier :
Internet Crime Complaint Center, une agence américaine composée du FBI, du NW3C et du 
, un train danois
, l’Internet and Computing Core Certification
 (In-Cell Charge Control) un type de batterie NiMH brevetée par Rayovac
un abréviation pour 
 IC3, un des  utilisés par la police britannique